Срби у Македонији могу бити:
 Срби у Бугарској, тачније Срби из Пиринске Македоније
 Срби у Грчкој, тачније Срби из Егејске Македоније
 Срби у Северној Македонији, тачније Срби из Вардарске Македоније

Види још 
 Списак познатих Срба у Македонији
 Македонски Словени (вишезначна одредница)